Мурса — муніципалітет і містечко в окрузі Віла-Реал.
 Мурса — район (фрегезія) в окрузі Віла-Реал.
 Мурса — населений пункт і район в окрузі Гуарда.

Інше 
 Мурса — давньоримська назва міста Осієк у Хорватії.